ТП — аббревиатура, может означать:

 Температура плавления — температура, при которой твёрдое кристаллическое тело совершает переход в жидкое состояние и наоборот.
 Тепловой пункт — комплекс элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по типам потребления.
 Территориальный пункт — территориальное подразделение Управления федеральной миграционной службы.
 Техническая поддержка — сервисная структура, разрешающая проблемы пользователей с компьютерами, аппаратным и программным обеспечением.
 Технический проект — стадия разработки конструкторской документации на изделие или стадия создания автоматизированной системы.
 Технологический процесс — это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого результата.
 Типовой проект — проект, применяемый при массовом производстве однотипных объектов, либо лежащий в основе других однотипных проектов. Примеры — Типовой проект кинотеатров, Типовой детский сад, Проект К-7.
 Трансперсональная психология — течение в психологии.
 Трансформаторная подстанция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии.
 Торговый представитель — посредник между поставщиком и торговой точкой, важнейшее звено в движении товара от производителя к потребителю.
 Турецкий поток — международный газопровод.

Сокращения 
 тп — «телепортация»
 т.п. — «тому подобное»

См. также 
 ТП-82 — охотничий неавтоматический трёхствольный пистолет, входящий в состав комплекса, которым вооружаются российские космонавты.
ТП-1
Теплопаровоз ТП1